IB3 Televisió, canal de televisió gestionat per Televisió de les Illes Balears
 IB3 Ràdio, emissora de ràdio gestionada per Ràdio de les Illes Balears